Алекса́ндр Си́монов:
 Симонов, Александр Васильевич (1903—1967) — советский партийный и государственный деятель, депутат Верховного Совета СССР II созыва.
 Симонов, Александр Викторович (род. 1978) — украинский футболист, полузащитник.
 Симонов, Александр Владимирович (род. 1972) — российский кинооператор и оператор-постановщик.